Sveta Marina je lahko:
 Sveta Marina, svetnice
 Sveta Marina, Raša (Hrvaška)